Румянцевская летопись — памятник белорусско-литовского летописания; список расширенной редакции «Хроники литовской и жмойтской», аналогичный тексту Ольшевской летописи.

Основное содержание Румянцевской летописи — история Великого княжества Литовского от легендарных времен до 1567 года (в 1569 году была заключена Люблинская уния). Наиболее развернуто и детально описан период княжения Витовта, поданный согласно .

Сохранилась в историческом сборнике 2-й половины XVII века русского происхождения, который в XVIII веке бытовал в Подмосковье, потом в библиотеке графа Михаила Петровича Румянцева (от этого и название), сейчас в Российской государственной библиотеке.

Кроме белорусско-литовской хроники в сборнике содержится много летописных отрывков и исторических произведений, посвященных важным событиям мировой и российской истории: о падении Иерусалима, взятии Константинополя турками, Куликовской битве.

Румянцевская летопись впервые была опубликована в 1902 году Борисом Вахевичем, переиздана Николаем Улащиком в 35-ом томе «Полного собрания русских летописей».

Литература 
 Чамярыцкі В. А. Румянцаўскі летапіс // Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 3 т. Т.2: Кадэцкі корпус — Яцкевіч / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал.рэд.) і інш.; Маст. З. Э. Герасімовіч. — Мн.: БелЭн, 2006. — 792 с.: іл. С. 518. ISBN 985-11-0315-2, ISBN 985-11-0378-0 (т. 2) 
 
 

Белорусско-литовские летописи